Die Rothmans Canadian Open 1971 waren ein Tennisturnier der Damen in Toronto. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 9. bis 16. August 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Toronto